Název Bogota nebo Bogotá má více významů:
 Bogotá (někdy též Bogota) – hlavní město Kolumbie
 Bogota (geomorfologický podcelek) – geomorfologický podcelek Slanských vrchů na Slovensku 
 Bogota (vrch) – vrch s nadmořskou výškou 856 m n. m. ve stejnojmenném geomorfologickém podcelku